Irigoyen steht für:

die Personen
 Adam Irigoyen (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Álvaro Arzú Irigoyen (1946–2018), guatemaltekischer Politiker und Staatspräsident Guatemalas (1996–2000)
 Bernardo de Irigoyen (1822–1906), argentinischer Jurist, Politiker und Diplomat
 Daniel Irigoyen (* 1950), argentinischer Musiker und gesellschaftskritischer lyrischer Dichter
 Hipólito Yrigoyen (1852–1933), argentinischer Politiker und zweifacher Präsident Argentiniens
 Luis Herman Irigoyen (1897–1977), argentinischer Botschafter
 Manuel de Irigoyen, argentinischer Politiker und Gobernador der Provinz Buenos Aires im Jahre 1820
 María Irigoyen (* 1987), argentinische Tennisspielerin
 Ramón Yrigoyen (* 1942), spanischer Schriftsteller und Dichter

die Orte und Verwaltungseinheiten
 Bernardo de Irigoyen (Misiones), Ort in der Provinz Misiones, Argentinien
 Bernardo de Irigoyen (Santa Fe), Ort in der Provinz Santa Fe, Argentinien